

Рінгвуд — місто, штат Нью-Джерсі
 Рінгвуд — місто, штат Оклахома
 Рінгвуд — селище, штат Іллінойс